

Населені пункти та їхні частини
 Сьвіняри — село в гміні Вонсош Ґуровського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Осьно-Любуське Слубицького повіту Любуського воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Сквежина Мендзижецького повіту Любуського воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Кшиновлоґа-Мала Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Слубіце Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Мокободи Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Солець-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Сьвіняри — село в гміні Клецько Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Сьвіняри — частина міста Пакосць у Іновроцлавському повіті Куявсько-Поморського воєводства
 Сьвіняри — частина села Малево в гміні Кшижанув Кутновського повіту Лодзинського воєводства

Примітки